Target Center, kecskeméti bevásárlóközpont
 Target Center, a Minnesota Timberwolves (NBA) és a Minnesota Lynx (WNBA) csarnoka Minneapolisban (Minnesota)